Бліхар Василь Євгенович — головний лікар КП «Тернопільська університетська лікарня», заслужений лікар України.
 Бліхар Євген Йосипович (* 1930) — український лікар-фтизіатр, педагог, доктор медичних наук, професор.

Примітки